O Campeonato Gaúcho de Futebol Amador de 1950 foi a nona edição do Campeonato Gaúcho de Futebol Amador, realizada no ano de 1950. Teve como campeão o Ypiranga de Erechim.

Equipes

 24 de Maio
 Adams Futebol Clube (Novo Hamburgo)
 Armour Futebol Clube (Santana do Livramento)
 Brasil Futebol Clube (Quaraí)
 Cachoeira Futebol Clube (Cachoeira do Sul)
 Clube Atlético Camaquense (Camaquã)
 Clube Atlético Veranense (Veranópolis)
 Clube Esportivo Aimoré (São Leopoldo)
 Clube Esportivo Bento Gonçalves (Bento Gonçalves)
 Clube Esportivo Lajeadense (Lajeado)
 Esporte Clube Brasil (Vacaria)
 Esporte Clube Cruzeiro (São Gabriel)
 Esporte Clube Encantado (Encantado)
 Esporte Clube Ferro Carril (Uruguaiana)
 Esporte Clube Fortes e Livres (Muçum)
 Esporte Clube Gaúcho (Ijuí)
 Esporte Clube Guarani (São Sebastião do Caí)
 Esporte Clube Guarani (Rosário do Sul) (Rosário do Sul)

 Esporte Clube Guarani (Venâncio Aires)
 Esporte Clube Harmonia (Sarandi)
 Esporte Clube Internacional (São Borja)
 Esporte Clube Itapuí (Guaíba)
 Esporte Clube Jaú (Santo Antônio da Patrulha)
 Esporte Clube Juventude (Caxias do Sul)
 Esporte Clube Nacional (Cruz Alta)
 Esporte Clube Ouro Verde (Palmeira das Missões)
 Esporte Clube Paladino (Gravataí)
 Esporte Clube Rio Branco
 Esporte Clube Roque Gonzales (Roque Gonzales)
 Esporte Clube São Lourenço (São Lourenço do Sul)
 Esporte Clube Serrano (Canela)
 Sport Club Taquarense (Taquara)
 Esportivo Circulista Pratense (Nova Prata)
 Estrela Futebol Clube (Estrela)
 Ferroviário Futebol Clube
 Foot-Ball Club Montenegro (Montenegro)

 Frigoríficos Nacional Futebol Clube (Canoas)
 Futebol Clube Santa Cruz (Santa Cruz do Sul)
 Gráfico Futebol Clube
 Grêmio Atlético Glória (Carazinho)
 Grêmio Atlético Guarani (Garibaldi)
 Grêmio Esportivo Bagé (Bagé)
 Grêmio Esportivo Juventude (Candelária)
 Grêmio Esportivo Pedro Osório - GEPO (Tupanciretã)
 Grêmio Esportivo Sul Brasileiro - GESB (Osório)
 Grêmio Esportivo Taquariense (Taquari)
 Grêmio Esportivo Triunfo (Triunfo)
 Grêmio Esportivo Vilagran (Santiago)
 Grêmio Esportivo Santo Angelense (Santo Ângelo)
 Grêmio São Jerônimo (São Jerônimo)
 Municipal Futebol Clube (Rio Pardo)
 Navegantes Futebol Clube (Porto Alegre)
 Tabajara Futebol Clube (Campo Novo)
 Ypiranga Futebol Clube (Erechim)

Primeira Fase

Triangular Final 

Campeonato Gaúcho de Futebol